Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Saint-Nicolas :

Belgique 
 Gare de Saint-Nicolas

France 
 Gare de Saint-Nicolas-des-Eaux
 Gare de Saint-Nicolas - Saint-Romain
 Gare de Varangéville - Saint-Nicolas

Saint-Nicolas